Кальбум () — правитель (энси) древнего шумерского города Киша, правил в XXVI веке до н. э..

Имя Кальбум относится не к шумерскому, а аккадскому языку и в буквальном переводе означает «Собака» (). Находился в подчинении у правителя Акшака Зузу. Вместе с последним, Кальбум выступил против энси Лагаша Эанатума, но союзники потерпели поражение в результате чего Киш был захвачен войсками лагашского правителя.

Литература 
 Ниппурский царский список

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Цари Киша
Правители Азии XXVI века до н. э.